Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft steht für:

 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (Deutschland) im deutschen Steuerrecht
 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (Österreich) im österreichischen Steuerrecht